12-й турнир Нидерландской шахматной ассоциации состоялся в 1884 году в Гауде. В турнире участвовали шесть шахматистов, пятеро из которых входили в тогдашнюю элиту голландских шахмат. За победу боролись Кристиан Мессемакер и Шарль Дюпре. В упорной борьбе Мессемакер опередил конкурента на пол-очка. Это была его вторая победа в таком турнире.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Нидерландах
1884 год в шахматах
Гауда
1884 год в Нидерландах